Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1956. godinu je jedanaesti put zaredom osvojila momčad Proleter iz Zrenjanina.

Savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska

Kvalifikacije za prvenstvo Hrvatske

Prvenstvo Dalmacije

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Zdravko Švegar: ''Šanac - košarkački vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004.

1956